Le sigle ou le code B4, B.4, B-4 ou B04 peut faire référence :

Astronomie 
 Étoile B4, une sous-classe de la classe B dans la classification stellaire.

Domaine militaire 
 Keystone B-4, un bombardier biplan de l'USAAC des années 1930 ;
 HMS B4, une classe de sous-marins de la Royal Navy utilisés pendant la Première Guerre mondiale ;
 Programme B4, un projet de l'Armée de l'air française.

Écriture 
 En anglais, en langage SMS, « B4 » signifie « before », qui se traduit par « avant » en français.

Format de papier 
 Format B4, un format de papier selon la norme ISO 216.

Musique 
 Instrument virtuel (VSTi) de Native Instruments simulant un orgue Hammond.

Sciences 
Chimie
 Vitamine B4.

Médecine
 Variole du singe (B04), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Automobiles
 B4, un niveau de blindage des automobiles dit de haute protection ;
 Alpina B4, un modèle du constructeur automobile allemand Alpina ;
 Audi 80 B4, un modèle du constructeur automobile allemand Audi.

Aéronautique
 Auster B.4, un avion utilitaire britannique ;
 .

Routes
 , plusieurs routes dans le monde.

Signalisations routières
 Panneau de signalisation d'un poste de douane en France.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres